Universíada de 2003 pode se referir a:

 Universíada de Verão de 2003
 Universíada de Inverno de 2003